Ford Consul är ett modellnamn som använts av biltillverkaren Fords brittiska dotterbolag på ett flertal modeller:

 1950-1962 Ford Consul (1950-1962) 
 1961-1964 Ford Consul Classic
 1962-1964 Ford Consul Capri
 1962-1966 Ford Consul Cortina
 1963-1970 Ford Consul Corsair
 1972-1975 Ford Consul, se Ford Granada

Consul